Foi steht für:
 Foi, eine der Namensansetzungen von Fides von Agen, christliche Märtyrin in Agen, Aquitanien
 Foi (Sprache), Papuasprache in Papua-Neuguinea
 Foi (Mureș), Ort der Gemeinde Crăciunești, Rumänien
 Foi (Ponzone), Ort der Gemeinde Ponzone, Provinz Alessandria, Italien
 Foi (Velo Veronese), Ort der Gemeinde Velo Veronese, Provinz Verona, Italien

FOI steht für:
 Forum Oratori Italiani, katholischer Jugendverband in Italien
 Freedom of Information, siehe Informationsfreiheit
 Totalförsvarets forskningsinstitut
 Forstoberinspektor, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen

foi steht für:
 Foi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Foy

Abkürzung